Horvátország
Pluska falu Luka községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Pluska falu Trebnje községben, Délkelet-Szlovénia régióban